Телеши — топонім:

Білорусь 
 Вітебська область:
 Телеши — хутір, Друйська селищна Рада Браславського району Вітебської області
 Телеши — селище, Ломашевська сільрада Глубокського району Вітебскої області
 Телеши — селище, Парафьянівська сільрада Докшицького району Вітебскої області
 Гомельська область:
 Телеши — селище, Телешевська сільрада Гомельського району Гомельської області
 Могильовська область:
 Телеши — агромістечко у Славгородському районі Могильовської області

Росія 
 Телеши (Брянська область) — селище у Почепському районі
 Телеши (Смоленський район)

 Тельше або Тельшяй, (іноді Телеши, Тельши, Тяльшя́й) — місто на північному заході Литви, адміністративний центр Тельшяйського повіту Литви і меньшої адмін. одиниці — Тельшяйського району.